Istituto Europeo di Design
Investimento estrangeiro direto
Ou ainda:
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI)

Desambiguações de siglas